

Patronyme 

Dave Burland, musicien
François Burland, peintre et graveur, né en 1958

Toponymie 
Burland, village et paroisse civile de la Crewe et Nantwich du comté de Cheshire en Angleterre